Vilma Nissinen (ur. 10 lipca 1997 r.) – fińska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu Vuokatti Ski Team Kainuu.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 1 grudnia 2013 roku, podczas zawodów rangi "FIS" w fińskiej miejscowości Kontiolahti, gdzie uplasowała się na 24. pozycji w biegu na 5 km stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2017 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasowała się na 65. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas w Cogne, gdzie uplasowała się na 23. miejscu w biegu na dystansie 10 km stylem klasycznym.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na koniec sezonu 2021/2022

Mistrzostwa Finlandii

Zwycięstwa w zawodach drużynowych

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1997